Иткин (Иткина) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Иткин, Алиша Энн (род. 1968) — американская поп-певица, известная под сценическим именем Алиша.
 Иткин, Анатолий Зиновьевич (род. 1931) — советский и российский художник-график, иллюстратор книг, заслуженный художник России.
 Иткин, Давид Борисович (1892—1971) — актёр театра и кино.
 Иткин, Илья Борисович (род. 1973) — российский лингвист.
 Иткин, Михаил Соломонович (1913—1978) — советский тренер по боксу.
 Иткин, Моисей Рувимович (1920—2005) — советский поэт, врач.

 Иткина, Мария Леонтьевна (1932—2020) — советская легкоатлетка (бегунья на короткие дистанции).

См. также 
 Иткинд